Antria ima više značenja:
 Antria, Arezzo
 Antria, Perugia